Die Volleyball-Saison 2012/13 des Challenge Cups der Frauen begann mit der zweiten Runde am 13. November 2012. Aus der deutschen Bundesliga waren VT Aurubis Hamburg und der USC Münster qualifiziert. Für Österreich spielten UVC Graz und TI-Volley und aus der Schweiz nahm VFM Franches-Montagnes am Wettbewerb teil.

Modus 
Da keine Spiele in der ersten Runde nötig waren, begann der Wettbewerb mit der zweiten Runde. Diese wurde im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Zweite Runde 

Das Rückspiel wurde von Münster wegen der unsicheren Lage in Israel abgesagt. Der CEV nahm den Verein deswegen aus dem Wettbewerb.

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2012/13
Volleyballsaison 2012/13
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften